Pezza ima više značenja:
 Pezza, Frosinone
 Pezza, Genoa
 Pezza, Perugia
 Pezza, Verona